Чемпіонат Волинської області з футболу сезону 1995/96 проводився з 24 серпня 1995 до 20 травня 1996 року. Чемпіоном області став ЕНКО (Луцьк).

Чемпіонат проводився за двоступеневою схемою. На першому етапі 18 команд, розділених на дві групи, у двоколовому турнірі визначали четвірку найкращих, яка у фінальному одноколовому турнірі розігрувала нагороди чемпіонату.

Підрахунок очок у групових турнірах проводився за системою: перемога — 3 очки, нічия — 1 очко, поразка — 0 очок. Крім того, у випадках, коли в одному турі одночасно здобували перемогу і основний і юнацький склад команди, то вона одержувала ще 1 заохочувальне очко. Дане нововведення було застосоване з метою стимулювання розвитку юнацького футболу та піжвищення рівня майтерності молодих гравців.

Підсумкова таблиця. Група «А» 

|}

Результати матчів

Підсумкова таблиця. Група «Б» 

|}

 Команда ЕНКО (Луцьк) у першому колі носила назву «Електрик-ЕНКО» (Луцьк)

Результати матчів

Підсумкова таблиця. Фінальний турнір 

|}
Фінальний турнір проводився у Луцьку в одне коло

Результати матчів 

 Результат матчу ЕНКО — ФК «Ковель» 0:0 анульовано за порушення регламенту командою ФК «Ковель», якій зараховано технічну поразку +:-

Посилання 
 Матеріали газети «Волинь» за 1995-1996 рр
 Матеріали газети «Віче» за 1995-1996 рр.
 Матеріали газети «Волинь футбольна» за 1995-1996 рр.

Див. також 
 Чемпіонат Волинської області з футболу

Чемпіонат Волинської області з футболу
1995 у футболі
1996 у футболі